Michaël Blauwart, né le  à Bayonne, est un écrivain et journaliste français.

Primé de nombreuses fois, en 2020, c'est la consécration, il reçoit la médaille d'étain par la Société des Arts et Lettres pour l'ensemble de son œuvre littéraire.

"Dans une vie, on croit naître une fois. Ce n’est pas toujours vrai, dans mon cas, je serai né deux fois, une première fois par le processus normal en sortant du ventre de ma mère et une seconde en quittant le monde des valides pour celui du handicap. C’est celui-ci qui dans mon destin m’aura appris le plus."

"Ecrire donne toutes ces vertus de noblesse pour soigner nos maux avec des mots"

Œuvres 
Romans

 Lydie ou les Larmes en hiver, 1996, réédition en 2013.
 Il m'avait promis, 1998.
 Les Saisons disparues, 2011.
 Bazas, les sentiers de l'existence, 2014
 L'Insolence des moissons, 2016
 Les Exilés de la dignité, 2017
L'Illusion des Roses, 2019  (1er Prix 2020 de l'APPEL Landes)
Les Saisons Disparues" (Nouvelle version), 2021 (1er Prix 2022 de l'APPEL Landes)

Recueils
 Les Sanglots du silence, 1993
 Aux regrets d'Élise, 1997
 Les Chemins de la tolérance, 2000.
 Au nom du Tout Puissant, 2003.
 Le Toit de Gaïa, 2016

Conte
 La Ligne de Crocachou, 2018 (1er prix 2019 de l'APPEL Landes)
 Athalie, la Voix du Vent, 2022

Chanson 

Hymne à la Catalogne, 2008 (Interprété par Sébastien Sanchez / paroles de Michaël Blauwart)

Lien Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=U4kyei-sfsY&t=41s

Autres 
 J'avais 20 ans (témoignage), 2004.
 Les Printemps d'Amélie (nouvelles), 2005.
 Lencouacq, lieu des sources (mémoire vivante), 2012.

Liens externes

Notes et références 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Poète français du XXe siècle
Poète français du XXIe siècle
Naissance en novembre 1971
Naissance à Bayonne